Майло Сэмюэл Бейкер (; 1868—1961) — американский ботаник, специалист по фиалкам.

Биография 
Майло Сэмюэл Бейкер родился 19 июля 1868 года в городе Строберри-Пойнт штата Айова. В 1875 году его семья переехала в Калифорнию, город Ок-Ран. Бейкер учился в школе в Сан-Хосе, затем работал учителем в различных школах округов Санта-Клара и Модок. Он закончил Калифорнийский университет со степенью бакалавра по химии. В 1901 году он стал магистром в Стэнфордском университете. С 1901 по 1906 преподавал Лоуэллской школе в Сан-Франциско. Затем Майло Сэмюэл работал на ранчо, в 1922 году снова стал преподавать, на этот раз в Средней школе Санта-Росы. Затем Майло Бейкер стал профессором в Юношеском колледже в Санта-Росе. Бейкер длительное время был президентом Ботанического общества Калифорнии. В 1945 году он ушёл на пенсию, однако остался куратором основанного им Гербария северного берега (), периодически преподавал курсы по ботанике. Бейкер идентифицировал более 2700 видов растений в калифорнийском районе North Coast. Последний раз Майло Бейкер преподавал уже в возрасте 90 лет. Майло Сэмюэл Бейкер скончался 4 января 1961 года в возрасте 92 лет.

Растения, названные в честь М. С. Бейкера

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Выпускники Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли